La Coppa Davis 1975 è stata la 64ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Vi hanno partecipato 53 nazioni: 32 nella zona europea, 9 nella zona dell'est e 12 della zona americana.

La Svezia ha battuto la Cecoslovacchia nella finale che si è giocata all'Kungliga Tennishallen di Stoccolma in Svezia dal 19 al 21 dicembre.

Zona Americana

Zona Nord e Centro Americana

Turni Preliminari
Squadre partecipanti
 
 
  — promossa al Tabellone principale

Tabellone principale
Squadre partecipanti
 
 
  — promossa alla Finale Interzonale Americana

Zona Sudamericana

Turni Preliminari
Squadre partecipanti
  — promossa al Tabellone principale
 
  — promossa al Tabellone principale

Tabellone principale
Squadre partecipanti
 
 
  — promossa alla Finale Interzonale Americana

Finale Interzonale Americana

Cile avanza alle semifinali

Zona dell'Est

Turni Preliminari
Squadre partecipanti
 
  — promossa al Tabellone principale
  — promossa al Tabellone principale
 
 
  — promossa al Tabellone principale

Tabellone principale
Squadre partecipanti

Finale

Australia avanza alle semifinali

Zona Europea

Zona A

Turno di qualificazione
Squadre partecipanti
 
 
  — promossa ai Turni Preliminari
  — promossa ai Turni Preliminari

Turni Preliminari
Squadre partecipanti
 
 
  — promossa al Tabellone principale
 
  — promossa al Tabellone principale
  — promossa al Tabellone principale
 
 
 
 
 
  — promossa al Tabellone principale

Tabellone principale
Squadre partecipanti

Finale

Cecoslovacchia avanza alle semifinali

Zona B

Turno di qualificazione
Squadre partecipanti
  — promossa ai Turni Preliminari
  — promossa ai Turni Preliminari

Turni Preliminari
Squadre partecipanti
 
 
  — promossa al Tabellone principale
 
 
 
 
 
  — promossa al Tabellone principale
  — promossa al Tabellone principale
  — promossa al Tabellone principale

Tabellone principale
Squadre partecipanti

Finale

Svezia avanza alle semifinali

Semifinali

Tabellone

Primo turno

Finale

Collegamenti esterni

Tennis nel 1975
 1975